MTV Europe Music Award в номінації «Найкращий альтернативний виконавець» присуджується з 1997.

Переможці та номінанти 
Переможці вказані першими і виділені жирним.

1990-ті

2000-ті

2010-ті

Примітки

Альтернативна музика
MTV Europe Music Awards
Нагороди, засновані 1997
Засновані в Європі 1997